Un courant est un mouvement, le déplacement de quelque chose : fluide, idée. En tant qu'adjectif qualificatif, courant désigne une chose banale.

Fluides (air, eau) 

 Courant d'air :
 vent ;
 courant aérien ;
courant-jet entrant arrière dans un orage.
Courant (fluide)
 Courants marins: ils sont provoqués par les différentiels de température à la surface de la planète et des phénomènes météorologiques ;
 Courant de marée engendré par les marées ;
 Courant d'un cours d'eau : écoulement plus ou moins rapide de l'eau ;
 Courant de dérive d'Ekman et de dérive des glaces.

Électricité 

Pour les applications humaines, l'électricité se déplace en courant dans des fils ou des câbles conducteurs. Plus la tension   est élevée, plus la propulsion des électrons est importante (pour un générateur), donc dangereuse pour nous.

Le symbole de l'intensité électrique est   et son unité l'ampère, tirée du nom du physicien du même nom. On parle souvent de courant  par abus de langage. Le courant correspond à un débit d'électron dans un matériau conducteur, souvent comparé à l'écoulement des molécules d'eau dans un tuyau.(quelques definition).le circuit électrique par la definition, Le circuit electrique est l'ensemble ou composant d'un generateur ou plusieurs recepteur relies par les fils conducteur(L'INTENSITE DU COURANT Par la definition,l'intensite du courant est la quantite d'electricite qui traverse un circuit electrique pendant unité de temps , symbole et unite l'intensite du courant est symbolise par la lettre alphabetique(I)qui s'exprime en ampere(A) les multiples de l'ampere mega ampere (MA)kilo ampere (KA) 1MA=1000KA=1000.000A

Géographie 
Courant est une commune française de la Charente-Maritime.
 Les courants landais sont de petits fleuves côtiers des Landes de Gascogne.

Mathématiques 
Les courants peuvent être vus comme une généralisation de la notion de surfaces.

Nœuds 
En matelotage, le courant est une extrémité d'un cordage qui sert à tisser le nœud. Cette extrémité est à opposer au dormant qui, lui, est fixe.

Société 
Les organisations politiques, syndicales et associatives peuvent assurer à leurs adhérents le droit de constituer des courants (aussi appelés tendances, mouvements) autour d'idées, de pratiques ou de personnages particuliers.

En matière artistique, un courant est ainsi une manière de penser, une tendance qu'ont les artistes à utiliser (voire être influencé par) une idéologie, un style.

Les courants religieux sont les principales écoles théologiques et liturgiques au sein d'une religion.

Personnalités 

 Charles Courant (1896-1982), lutteur libre suisse
 Curt Courant (1899-1968), directeur de la photographie d'origine allemande
 Frédéric Courant (né en 1960), journaliste français
 Gérard Courant (1951- ), cinéaste français
 Maurice Courant (1847-1925), peintre français
 Maurice Courant (1865-1935), professeur français de langues orientales
 Maurice Courant (1919-2007), poète français
 Pierre Courant (1897-1965), homme politique français
 René Courant (1927-2000), historien français
 Richard Courant (1888-1972), mathématicien germano-américain.

Voir aussi

Notes et références